Головоде може бити:

 Велико Головоде, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија
 Мало Головоде, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија